En framtidspark är en fysisk eller virtuell plats för presentation av, idéer till, och debatt om, framtidsfrågor. En framtidspark är också en mötesplats och upplevelseanläggning där allmänheten får möjlighet att besöka en tänkbar framtid.

En framtidspark kan till exempel vara uppbyggd av utställningar och mässor där olika utställare låter besökare pröva framtidsprodukter och prototyper. Unikt för en framtidspark är det sociala, ekonomiska och ekologiska helhetsperspektivet där utställningarna tillsammans skapar ett framtida samhälle i miniatyr.

Syftet med en framtidspark är att skapa en kommunikation mellan allmänheten, företag, organisationer, studerande, forskare och politiker inför framtiden.

Den första Framtidsparken planeras att byggas i Stockholm med byggnadsstart år 2010 och invigning år 2012.

Externa länkar   
Framtidsparken 

Framtidsstudier